

Persone
Camillo Pellissier – alpinista italiano
Gloriana Pellissier – scialpinista e atleta italiana
Jean Pellissier – scialpinista e atleta italiano
Marion Pellissier – sciatrice alpina francese
Sergio Pellissier – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano

Altro
Bivacco Camillotto Pellissier – bivacco della Valtournenche (Valle d'Aosta)